Schöneberg (Hofgeismar), een dorp in de gemeente Hofgeismar in de Duitse deelstaat Hessen
Schöneberg (Hunsrück), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Schöneberg (Uckermark), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Schöneberg (Westerwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Berlin-Schöneberg, een stadsdeel van Berlijn